L'edizione 1965-1966 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Beşiktaş Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Ertan Adatepe (MKE Ankaragücü), con 20 reti.

Classifica finale

Verdetti
Beşiktaş Istanbul Campione di Turchia 1965-1966.
 Beşiktaş Istanbul ammesso alla Coppa dei Campioni 1966-1967.
Şekerspor e Beykozspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1965
Calcio nel 1966
Campionato turco di calcio